Austria:
 Pitten – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Pitten – rzeka, dopływ Litawy

Inne:
 Pitten – hrabstwo